"Maggiore", que na Língua italiana significa "maior", pode ser:
 Lago Maggiore
 Pojana Maggiore, comuna italiana do Vêneto
 Montecchio Maggiore, comuna italiana do Vêneto
 Castel Maggiore, comuna italiana da Emília Romagna
 Pignataro Maggiore, comuna italiana da Campânia
 Cerro Maggiore, comuna italiana da Lombardia
 Borgo Maggiore, municipio de San Marino
 Santa Maria Maggiore, comuna italiana do Piemonte
 Gorla Maggiore, comuna italiana da Lombardia
 Cappella Maggiore, comuna italiana do Vêneto
 Campolongo Maggiore, comuna italiana do Vêneto
 San Giorgio Maggiore, ilha em Veneza
 San Lorenzo Maggiore, comuna italiana da Campânia
 Tronzano Lago Maggiore, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos